Athos Dianti – calciatore italiano
 Laura Dianti –  conosciuta anche come Eustochia, amante di Alfonso I d'Este dopo la morte della moglie Lucrezia Borgia e, probabilmente, sua terza moglie